Смоллетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Смоллетт, Джерни (род. 1986) — американская актриса, сестра Джусси Смоллетта.
 Смоллетт, Джусси (род. 1983) — американский актёр и певец, брат Джерни Смоллетт.
 Смоллетт, Тобайас (1721—1771) — шотландский писатель и историк.

 Александр Смоллетт — литературный персонаж Р. Стивенсона, капитан шхуны «Испаньола».